Siniperca är ett släkte av fiskar. Siniperca ingår i familjen Percichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Siniperca